Filip Sasínek, mezzofondista ceco
 František Víťazoslav Sasinek, storico e presbitero slovacco